Кирели  — топоним:

Беларусь 
 Кирели — деревня, Гервятский сельсовет, Островецкий район, Гродненская область
 Кирели — деревня, Можейковский сельсовет, Щучинский район, Гродненская область